National Commercial Bank sont des banques pouvant faire référence à :
 National Commercial Bank, ancienne banque hongkongais, fusionnée avec la Bank of China ;
 National Commercial Bank, une banque saoudienne.